Démérara
 Demerara (fleuve)